Эвритион (или Евритион, ) — в древнегреческой мифологии имя нескольких персонажей:

 Эвритион — кентавр, участник битвы с лапифами.
 Эвритион — сын Актора либо Ира, тесть Пелея, царь Фтии.
 Эвритион — стрелок, участник Троянской войны, бежавший после падения Трои вместе с Энеем. Брат Пандара.
 Эвритион — великан, помощник Гериона, убитый Гераклом в десятом подвиге.

Герои древнегреческих мифов